L'essorillement peut faire référence à :
 l'essorillement, mutilation consistant à tailler les oreilles d'un animal ;
 l'essorillement, supplice consistant en l'ablation des oreilles d'une personne.